Atli Guðnason (28 de setembro de 1984) é um ex-futebolista islandês que atuava como atacante. Sua carreira foi marcado pela longa e vitoriosa passagem pelo FH Hafnarfjordur.

Sua trajetória vitoriosa no clube se traduz em diversos títulos em âmbito nacional como o treta do campeonato nacional, além do bicampeonato da copa da liga, Copa Islandesa e s Supercopa da Islândia.

Ligações externas
Biografía de Atli Guðnason

Futebolistas do Handknattleiksfélag Kópavogs
Futebolistas da Islândia